Колду́нья:

 Колдунья — женщина-колдун, чародейка, практикующая магию, волшебство; ведьма.

В кинематографе 
 «Колдунья» — мелодрама Андре Мишеля по повести Куприна «Олеся» (Франция, 1956). 
 «Колдунья» — фильм ужасов Джулио Квести (Италия, 1972).
 «» — триллер Джима Уайнорски (США, 1995).
 «Колдунья» — кинокомедия Норы Эфрон с Николь Кидман в главной роли (США, 2005).
 «Колдунья» — 3-й эпизод I сезона телесериала «Баффи — истребительница вампиров» (США, 1997). 
 «Колдунья Мажрух» — фильм Бахрома Якубова (Узбекистан, 2011).

См. также 
 «Лев, колдунья и платяной шкаф» — роман Клайва Льюиса, первая (вторая по внутренней хронологии) книга серии «Хроники Нарнии» (1950).
 «Моя жена меня приворожила» — комедийный телесериал, транслировавшийся на канале ABC в 1964—1972 годах (пр-во США).
 Страницы значений